Arara može značiti:
arara, vrsta papige.
Arára, pleme = Koaia ili Kwaza
Arára pleme =Karo ili Arára do Jiparaná
Arara, pleme = Shawanauá 
Arara do Amazonas, pleme
Arára do Pará, pleme.
Arara do Rio Branco, pleme.
Arara (grad), grad u Brazilu.